Nozomi est un prénom féminin japonais, et un mot signifiant «  espoir  » ou «  souhait  », pouvant désigner :
 Le Nozomi, desserte ferroviaire à grande vitesse japonaise
 La sonde spatiale martienne Nozomi
 Nozomi Tsuji, ex-idole japonaise des groupes Morning Musume, Mini Moni, W (Double You)
 , seiyū
 
 Nozomi Momoi, actrice pornographique

Prénom japonais